Neptun-kút (Bécs)
 Neptun-kút (Berlin)
 Neptun-kút (Bologna)
 Neptun-kút (Firenze)
 Neptun-kút (Madrid)
 Neptun-kút (Nápoly)
 Neptun-kút (Querétaro)
 Neptun-kút (Róma)